Curupira, mito folclórico

Ou ainda:
Curupira tefeensis, planta

Ver também

Desambiguação